Пермь — финно-угорский народ, населявший согласно Степенной книге территории от реки Вычегды до Уральских гор. Упоминается в Повести временных лет.
 Пермь — древнерусское название в XIII—XVII веках исторической области от Уральских гор до рек Печоры, Камы и Волги, населённой . Присоединена к Русскому государству в 1478 году.
 Пермь Великая — территория северного Прикамья.
 Пермь Старая (Вычегодская) — территория современной Республики Коми.
 Пермь — город в России, административный центр Пермского края.
 Пермь I — железнодорожная станция в Перми. Начальный пункт первой железной дороги на Урале.
 Пермь II — основной железнодорожный вокзал Перми.
 Пермь-Сортировочная — железнодорожная станция Свердловской железной дороги. Расположена в черте города Перми.
 ГТРК «Пермь» — телерадиокомпания города Перми, филиал ВГТРК.
 «Пермь-36» — советская исправительно-трудовая колония, ныне — мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий.
 Пермь — последний геологический период палеозойской эры (290—252 млн лет назад).

Примечания